Красный Городок — название населённых пунктов:

Россия 
Красный Городок — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
Красный Городок — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
Красный Городок — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
Красный Городок — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
Красный Городок — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
Красный Городок — упразднённый посёлок в Сосновоборском районе Пензенской области.
Красный Городок — посёлок в Краснослободском районе Республики Мордовия.
Красный Городок — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.
Красный Городок — посёлок в Скопине Рязанской области.
Красный Городок — посёлок в Шацком районе Рязанской области.
Красный Городок — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
Красный Городок — село в Сергиевском районе Самарской области.
Красный Городок — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
Красный Городок — посёлок в Кувшиновском районе Тверской области.
Красный Городок — посёлок в Лесном районе Тверской области.
Красный Городок () — одно из исторических названий пгт. Красногородск, административного центра Красногородского района Псковской области

Украина 
 Красный Городок — село в Семёновском районе Черниговской области, упразднено в 1986 г.